La jalapa es una planta nativa de América del Norte, cuyas raíces poseen propiedades purgatoriales. Por extensión, la denominación se emplea también para el jarabe que se prepara con la resina que se obtiene de este vegetal.

Se extrae de los tubérculos de Ipomoea purga, también llamada Ipomoea jalapa, que crece en las laderas orientales de la Sierra Madre Oriental cerca de la ciudad mexicana de Chiconquiaco, en el estado de Veracruz, entre los 2000 y los 2800  .

La jalapa ha sido conocida en Europa desde comienzos del siglo XVII, derivando su nombre de la ciudad de Xalapa.

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma06/plantas/pj04sm.htm

Plantas medicinales